Cikandang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cikandang, Brebes, by, 
 Cikandang, Kuningan, by, 
 Cikandang, Garut, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar